HBR peut désigner :
 DB HBR 5, une automobile ;
 Harvard Business Review, une revue américaine.

HBr peut désigner :
 bromure d'hydrogène, un gaz toxique de numéro CAS  ;
 acide bromhydrique, une solution aqueuse d'ions bromures et des ions hydroniums, de numéro CAS .

Formule brute.